«Викингур» () — исландский футбольный клуб из Рейкьявика. Клуб основан 21 апреля 1908 года, домашние матчи проводит на стадионе «Викингсвётлюр», вмещающем 1449 зрителей. «Викингур» шесть раз становился чемпионом Исландии и четыре раза побеждал в национальном кубке. Клуб неоднократно принимал участие в розыгрыше еврокубков.

Текущий состав

Достижения 
 Чемпионат Исландии по футболу:
 Золото (6): 1920, 1924, 1981, 1982, 1991 , 2021.
 Серебро (7): 1918, 1921, 1922, 1925, 1938, 1940, 1948.
 Бронза (9): 1919, 1926, 1927, 1931, 1939, 1941, 1944, 1953, 2022
 Кубок Исландии по футболу:
 Победитель (4): 1971, 2019, 2021, 2022
 Финалист (1): 1967.
 Суперкубок Исландии:
 Победитель (3): 1982, 1983, 2022

Выступления в еврокубках 

 1Р — первый раунд.

Известные игроки 

  Арнор Гудьёнсон
  Хельги Сигурдссон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на weltfussballarchiv.com  
 Профиль на soccerway.com 

Футбольные клубы Исландии
Спортивные клубы Рейкьявика